Коллонич:
 Коллонич, Леопольд — австрийский и венгерский кардинал, архиепископ Эстергома.
 Коллонич, Сигизмунд фон — австрийский и венгерский кардинал, первый архиепископ Вены, племянник предыдущего.
 Коллонич, Ласло — венгерский прелат, архиепископ Калочи.